Kastenberg ist der Ortsname von

 Kastenberg (Buchbach), Ortsteil des Marktes Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Kastenberg (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kastenberg (Rehsiepen), eine Ortslage der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Kastenberg (Erbschlö-Linde), eine abgegangene Ortslage der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

 Kastenberg (Gemeinde Handenberg), Ortschaft von Handenberg, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich